Хайденхайм () — район в Германии. Центр района — город Хайденхайм-на-Бренце. Район входит в землю Баден-Вюртемберг. Подчинён административному округу Штутгарт. Занимает площадь 627,12 км². Население — 134 761 чел. Плотность населения — 215 человек/км².
Официальный код района — 08 1 35.

Район подразделяется на 11 общин.

Города и общины

Города 
 Гинген-на-Бренце (20 260)
 Хайденхайм-на-Бренце (49 784)
 Хербрехтинген (13 128)
 Нидерштотцинген (4 943)

Объединения общин

Общины 
 Дишинген (4 589)
 Герштеттен (12 110)
 Хермаринген (2 283)
 Кёнигсброн (7 411)
 Наттайм (6 362)
 Зонтайм-на-Бренце (5 674)
 Штайнхайм-ам-Альбух (8 935)

Природные достопримечательности 
 Штайнхаймский кратер
 Катценштайн — средневековый замок.

Ссылки 
 www.landkreis-heidenheim.de Официальная страница

Районы Баден-Вюртемберга